Turon eller Turón kan syfta på:

 Turon (geologi) – en geologisk epok inom yngre krita

Geografi

Spanien 

 Turón (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Turón (ort), Andalusien, Provincia de Almería,

USA 

 Turon, Kansas, ort, Kansas, Reno County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar